«De Do Do Do, De Da Da Da» — пісня британського рок-гурту The Police, другий сингл з альбому Zenyatta Mondatta.

Список композицій 
7" — A&M / AMS 9110 (Велика Британія)
 «De Do Do Do, De Da Da Da» — 4:09
 «A Sermon» — 2:34

 7" — A&M / AM 2275 (США)
 «De Do Do Do, De Da Da Da» — 4:09
 «Friends» — 3:35

7" — A&M / AM 25000 (США)
 «De Do Do Do, De Da Da Da» (Іспанська версія) — 4:00
 «De Do Do Do, De Da Da Da» (Японська версія) — 4:00

Позиції в чартах

Джерела 

Сингли 1980
Пісні The Police